Лос Адобес има више значења:

 Лос Адобес (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Адобес (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Адобес (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Адобес (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Адобес, Пуенте де Рејес (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Адобес (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Адобес (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Адобес (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Адобес (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Адобес (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Адобес (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Адобес (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Адобес (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Адобес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Адобес (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Адобес (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Адобес (Атолинга), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Адобес (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику